Cinq navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Sharpshooter : 
 Le  était un brick de 12 canons lancé en 1805. Il a été vendu en 1816.
 Le  était un navire à hélice en fer lancé en 1846. Il a été vendu en 1869.
 Le  était une vedette lance-torpilles lancée en 1888. En 1912, elle est rebaptisé Northampton et réduit au service portuaire. Vendue en 1922 et démantelée.
 Le  est un destroyer de  lancé en 1917 et mis au rebut en 1927.
 Le  était un dragueur de mines de classe Halcyon lancé en 1936. Converti en navire de reconnaissance et rebaptisé Shackleton en 1953, il a été mis au rebut en 1965.

Sharpshooter